In italiano la parola sacramento indica abitualmente un rito del cristianesimo, un segno che proclama tangibilmente la grazia di Dio contenuta nel Vangelo. La stessa parola può assumere anche altri significati, isolata o in composti.

Persone 
 Carla Sacramento (1971) – atleta portoghese

Religione 
 Sacramento – in alcune zone d'Italia, sinonimo di bestemmia (cfr. il verbo "sacramentare")
 Sacramenti gnostici – nello gnosticismo, riti atti a propiziare l'ascesa al regno spirituale del principio divino imprigionato nel corpo materiale
 Santissimo Sacramento – nel cattolicesimo, termine che indica l'ostia consacrata

Sport 
 Sacramento Challanger o Natomas Men's Professional Tennis Tournament – torneo di tennis
 Sacramento Classic – torneo di tennis
 Sacramento Kings – squadra di pallacanestro della NBA
 Sacramento Monarchs – squadra di pallacanestro della WNBA
 Sacramento Mountain Lions – squadra di football americano della UFL
 Sacramento Republic FC – squadra di calcio della USL

Geografia

Brasile 
 Sacramento – comune nella microregione di Araxá (Minas Gerais)

Italia 
 Sacramento – frazione del comune di Sabaudia in provincia di Latina (Lazio)
 Sacramento – frazione di Terre Roveresche in provincia di Pesaro
 Scoglio del Sacramento – isola appartenente all'arcipelago delle Isole Pelagie nel comune di Lampedusa e Linosa in provincia di Agrigento (Sicilia)

Messico 
 Sacramento – comune nello Stato del Coahuila
 Sacramento – fiume nello Stato del Chihuahua

Portogallo 
 Sacramento – freguesia della città di Lisbona, capitale dello Stato

Stati Uniti d'America 
 Sacramento – fiume nello Stato della California
 Delta del Sacramento – delta del fiume Sacramento
 Valle del Sacramento – valle solcata dal fiume Sacramento
 Sacramento – capitale dello Stato della California
 Contea di Sacramento – contea della California
 Sacramento – area non incorporata nella contea di Phelps (Nebraska)
 Sacramento – comune nella contea di McLean (Kentucky)
 Sacramento – census-designated place nella contea di Otero (Nuovo Messico)
 Sacramento – area non incorporata nella contea di Schuylkill (Pennsylvania)
 Monti Sacramento – catena montuosa nello Stato del Nuovo Messico
 West Sacramento – comune nella contea di Yolo (California)

Uruguay 
 Colonia del Sacramento – capoluogo del dipartimento di Colonia

Altro 
 Sacramento – rivista mensile con sede a Sacramento (California)
 Sacramento (A Wonderful Town) – canzone del gruppo musicale britannico Middle of the Road
 Battaglia del Sacramento – battaglia combattuta il 28 marzo 1947 presso il fiume Sacramento (Messico) durante la guerra messico-statunitense
 USS Sacramento – nome di tre navi della Marina militare statunitense

Pagine correlate 
 Sacrament
 Santissimo Sacramento

Altri progetti